Jacobus Verwest, kunstschilder (°1834)
 Jules Verwest, kunstschilder (1883-1957)
 Rini Verwest, voetballer (1965)
 Tiësto (Tijs Verwest)